Sollima – famiglia siciliana
 Eliodoro Sollima – pianista, compositore e didatta italiano, padre di Giovanni
 Giovanni Sollima – violoncellista e compositore italiano, figlio di Eliodoro
 Sergio Sollima – regista e sceneggiatore italiano, padre di Stefano
 Stefano Sollima – regista italiano, figlio di Sergio